Альберт-парк — многозначный термин.

Топонимы 
В Австралии:
  — пригород Мельбурна (Австралия).
  — парк и озеро в пригороде Мельбурна.
 Альберт-Парк — гоночная трасса, расположенная в пригороде Мельбурна, и используемая для проведения автомобильных и мотоциклетных гонок различных гоночных серий: «Формула-1», «Формула-3», «Формула Ford».